DPB ist eine Abkürzung für:
 Deutscher Pfadfinderbund (1911–1933)
 Deutscher Pfadfinderbund (1945)
 Deutsche Pétanque-Bundesliga
 Dopravný podnik Bratislava

Siehe auch:
 DPb (Inschrift)

DPB